Daille ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Daille (1879–1941), französischer Politiker
 Marius Daille (1878–1978), französischer General